Die Eger Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. August 1988 in Eger stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren. Im Einzel setzte sich der als Nummer 1 der Setzliste gestartete Tschechoslowake Karel Nováček mit 7:5 und 6:1 gegen seinen an Nummer 5 gesetzten Landsmann Martin Střelba durch. Das rein tschechoslowakisch besetzte Finale bestritten Einzelsieger Nováček mit seinem Partner Richard Vogel gegen das Duo Jaroslav Bulant und Vojtěch Flégl, das die Partie mit 6:4 und 6:4 klar in zwei Sätzen für sich entschied.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1989
Tennisturnier in Eger (Ungarn)